Feldstraße – ulica w Berlinie
 Feldstraße – ulica w Bremie
 Feldstraße – ulica w Lüneburgu
 Feldstraße – ulica w Trewirze

 Feldstraße – stacja metra w Hamburgu